Soso kan syfta på:
 Susu – en mande-talande folkgrupp i Guinea
 Soso – artistnamn för Sophia Somajo
 Soso, Mississippi, ort i USA
 Desa Soso, administrativ by i Indonesien